4D, 4-D oder 4 D steht für:

4. Dimension oder vierdimensional:
 4D, mathematische Dimension
 die vierdimensionale Raumzeit
 zeitlich veränderliche (dynamische) 3-D-Grafiken, siehe Computeranimation
 4D-Film, ein 3D-Film mit zusätzlichen Spezialeffekten, siehe 3D-Film#4D-, 5D- und XD-Filme
 4D (Album), Jazzalbum von Matthew Shipp (2010)

sowie:
 4D-Report, ein Dokument im Qualitätsmanagement
 4D-Ultraschall, eine Methode der Ultraschalluntersuchung
 4D-Studie („Die Deutsche Diabetes Dialyse“-Studie)
 4th Dimension, eine Entwicklungsumgebung für Datenbankanwendungen
 4D Audio Recording, eine Tonaufnahmetechnologie der Deutschen Grammophon
 Cinema 4D, eine Grafiksoftware
 Orca Air (IATA-Code), ehemalige ägyptische Fluggesellschaft

Siehe auch:

 1D (Begriffsklärung)
 2D (Begriffsklärung)
 3D (Begriffsklärung)
 Die 4. Dimension
 5D
 D4

4D